Daedalea — рід грибів родини Fomitopsidaceae. Назва вперше опублікована 1801 року.

Класифікація 
До роду Daedalea відносять 302 видів:

Примітки

Джерела 
 Persoon, C.H. 1801. Synopsis methodica fungorum. :1-706 - P.499

Роди грибів
Агарикоміцети
Деревні гриби